Osoby o tym nazwisku:
 Fiedir Morhun – radziecki i ukraiński polityk
 Ołeh Morhun – ukraiński piłkarz i trener piłkarski